Бёслер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бёслер, Мартина (род. 1957) — немецкая гребчиха.
 Бёслер, Петра (род. 1955) — немецкая гребчиха.